Mosekonens bryg kan henvise til flere artikler:

 Mosekonens bryg – en særlig slags tåge over moser
 Mosekonens bryg (bog) – en børnebog af Ib Spang Olsen
 Mosekonens bryg (film) – en animationsfilm bygget på bogen